El Torneig de Barcelona 2012, també conegut com a Barcelona Ladies Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 d'abril de 2012 al BTO Vall d'Hebron de Barcelona, Espanya.

La tennista italiana Sara Errani va aconseguir el segon títol individual de l'any i també va fer doblet al costat de la seva compatriota Roberta Vinci, títol que ja havien guanyat l'any 2010. Es tracta del segon doblet aconseguit per Errani aquest mateix any, ja que ho va fer a Acapulco també al costat de Vinci en els dobles.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial    
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012
Competicions esportives del 2012 a Catalunya